Ernst August (Ernst August Georg Christian; 17. november 1887 – 30. januar 1953) var regerende hertug af Braunschweig fra 1913 til 1918.

Han var yngste barn af Ernst August Hertug af Cumberland og Thyra af Danmark. Dermed var han også barnebarn af Christian 9.. Han blev bedstefar til både Sofia af Spanien og Konstantin 2. af Grækenland. 

Titulært var han også Ernst August 3. af Hannover som tronprætendent til Kongeriget Hannover og overhoved for den tyske linje af Huset Hannover fra sin faders død i 1923 til sin egen død i 1953.

Fødsel og baggrund 

Ernst August blev født den 17. november 1887 i Penzing nær Wien som det sjette og yngste barn af Kronprins Ernst August af Hannover og Prinsesse Thyra af Danmark.

Ernst Augusts bedstefar, Kong Georg 5. af Hannover, var blevet afsat som konge af Hannover i 1866, da Kongeriget Hannover blev indlemmet i Preussen efter den Preussisk-østrigske krig. Familien boede herefter i eksil, hovedsageligt i Østrig-Ungarn. Hans far overtog rollen som tronprætendent til Kongeriget Hannover, da bedstefaderen døde i 1878. Da den regerende hertug Wilhelm af Braunschweig, der tilhørte en fjern sidelinje af Huset Welf, døde uden arvinger i 1884, gjorde Ernst Augusts far, som overhoved for Huset Welf og nærmeste slægtning i mandslinje, ligeledes krav på Hertugdømmet Braunschweig. Men da den tidligere kronprins ikke ønskede at opgive sin arveret til Kongeriget Hannover, udelukkede det tyske forbundsråd på Otto von Bismarcks foranledning ham fra arvefølgen i Braunschweig.

Opvækst 
Ernst August blev arving til tronkravet i 1912, efter hans to storebrødre var døde.

Ægteskab 
Ernst August var taget til hoffet i Berlin i sommeren 1912 for at takke kejseren for hans kondolence i forbindelse med broderens død i en trafikulykke. Her mødte han kejserens eneste datter, Viktoria Luise, og blev straks forelsket. Allerede et år efter, den 24. maj 1913, var der bryllup i Berlin med deltagelse af adskillige royale overhoveder. Det var en af de sidste store royale begivenheder inden udbruddet af 1. verdenskrig. Parret fik fem børn:
 Ernst August 4. af Hannover (18. marts 1914-9. december 1987) – gift 1951 med Ortrud af Slesvig-Holsten (1925-1980) og fik 6 børn. Gift anden gang 1981 med Monika af Solms-Laubach (født 1929).
 Georg Wilhelm af Hannover (25. marts 1915-8. januar 2006) – gift 1946 med Sophie af Grækenland (1914-2001) og fik 3 børn. 
 Frederike af Hannover (18. april 1917-6. februar 1981) – gift 1938 med Paul af Grækenland (1901-1964) og fik 3 børn. 
 Christian Oscar af Hannover (1. september 1919-10. december 1981) – gift 1963 med Mireille Dutry (født 1946) og fik 2 børn; skilt 1976. 
 Welf Heinrich af Hannover (11. marts 1923-12. juli 1997) – gift 1960 med Alexandra af Ysenburg und Büdingen (1937-2015); ingen børn.

Hertug af Braunschweig 

Kort efter brylluppet blev Ernst August tildelt titlen som hertug af Braunschweig, en titel der tidligere var frataget hans far.

Ernst August måtte dog abdicere allerede den 8. november 1918, da monarkierne blev afskaffet i Tyskland ved Novemberrevolutionen i 1918 umiddelbart før afslutningen af 1. verdenskrig. Hertugdømmet blev herefter republik under navnet Fristaten Braunschweig.

Eksterne links 

 Ernst August  på hjemmesiden Die Welfen  

Huset Welf
Hertuger af Braunschweig
Kongelige fra Hannover
Tronprætendenter
Personer fra Wien